Robbert van den Bergh (politicus) (1913-1997), Joods/Amsterdams PvdA-politicus.
 Robbert van den Bergh (acteur) (1983), musical- en televisieacteur.